Mielke:
 Erich (Fritz Emil) Mielke (ur. 1907 w Berlinie, zm. 2000  tamże) – niemiecki polityk i funkcjonariusz komunistyczny 
 Günter Mielke (ur. 1942 w Berlinie, zm. 2010 w Auckland) – niemiecki lekkoatleta długodystansowiec
 Thomas (Rudolf Peter) Mielke (ur. 1940 w Detmold) – niemiecki pisarz